Franco Zaglio – ex calciatore italiano
 Pietro Zaglio – generale italiano